Hirate Hirohide – samurai giapponese
 Hirate Masahide – samurai giapponese
 Kohei Hirate – pilota automobilistico giapponese